Kim Jong-un (în coreeană: 김정은), ) este liderul suprem al Coreei de Nord.

Biografie 
Este al treilea copil al lui Kim Jong-il și al soției sale Ko Young-hee. A fost numit de către instituțiile politice din Coreea de Nord drept noul conducător al revoluției.
Din septembrie 2010 este general cu patru stele.

Conform unor surse ar fi urmat, sub numele de Chol-pak sau Pak-chol, o școală privată cu limba de predare engleză din Elveția, la Gümligen lângă Berna între 1993 și 1998. Foștii colegi l-au descris ca fiind un elev timid, sârguincios, cu note foarte bune, care se înțelegea bine cu ceilalți elevi, iubitor de baschet. Un student mai în vârstă, despre care se crede că ar fi fost bodyguardul lui, avea grijă de el.

Ulterior se pare că a urmat școala publică „Liebefeld Steinhölzli” din Köniz, de lângă Berna, fiind înregistrat sub numele de Pak-un sau Un-pak între 1998 și 2000 ca fiu al unui angajat al ambasadei Coreei de Nord. Ambasadorul Coreei de Nord în Elveția, Ri Tcheul, avea relații strânse cu el și îi era mentor. Conform unor surse a locuit în Elveția deja din 1991 sau 1992.

Laboratorul de Antropologie Anatomică al Universității din Lyon, Franța, a comparat o poză a lui Pak-un, făcută la Liebefeld Steinhölzli în 1999, cu una a lui Kim Jong-un făcută în 2012, ajungând la concluzia că cei doi sunt cu o probabilitate de 95% una și aceeași persoană.

Conform unor surse, elevul de la școala internațională din Gümligen nu ar fi fost Kim Jong-un, ci fratele său mai mare Kim Jong-chol.

Are două diplome universitare: una de la Universitatea Kim Ir-sen (specialitate: fizică), probabil între 2002 și 2007, și una de la Academia Militară Kim Ir-sen.

Cariera politică
La 29 decembrie 2011, după încheierea perioadei de doliu național decretate în urma morții tatălui său, a fost proclamat oficial „conducătorul suprem al partidului, statului și armatei”.

În aprilie 2012 deținea toate posturile importante din Coreea de Nord, inclusiv președintele Comisiei Centrale Militare și Secretar General  al Partidului Muncitoresc Coreean.

La 18 iulie 2012 Kim Jong-un a fost numit mareșal al Armatei Populare nord-coreene.

Familia lui Kim Jong-un
La data de 25 iulie 2012 mass-media nord-coreană de stat a anunțat pentru prima dată că Kim Jong-un este căsătorit cu Ri Sol-ju (리설주). Ri îl însoțise pe Kim Jong-un la evenimente publice înainte de această dată. Cei doi s-au căsătorit în 2009, iar Ri a născut în 2010.

Kim Jong-un are o soră mai mică, Kim Yo-jong, care are 32 de ani. Uneori îl însoțește la evenimente publice.

Arbore genealogic al familiei Kim

Legendă 
Se presupune că liderul suprem Kim Jong-un ar fi murit, și că acesta a fost înlocuit de o sosie.

Note

Legături externe 
  Primele fotografii cu succesorul lui Kim Jong Il, 30 septembrie 2010, Oana Țepeș Greuruș, Evenimentul zilei
 Ei amenință lumea cu bomba atomică! MĂTUȘA OMNIPOTENTĂ și UNCHIUL CRUCIAL din UMBRA ultimului dictator stalinist al lumii | VIDEO, 9 aprilie 2013, Roxana Roseti, Evenimentul zilei

Nașteri în anii 1980
Nașteri pe 8 ianuarie
 
Conducători comuniști
Copii ai liderilor naționali
Lideri naționali actuali
Oameni în viață
Politicieni nord-coreeni
Scriitori comuniști
Secretari generali